Улица Со́фьи Перо́вской — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о Софье Перовской (1853—1881).

Россия 
 Улица Софьи Перовской — улица в Анжеро-Судженске.
 Улица Софьи Перовской — улица в Астрахани.
 Улица Софьи Перовской — улица в Боровичах.
 Улица Софьи Перовской — улица в Брянске.
 Улица Софьи Перовской — улица в Великих Луках.
 Улица Софьи Перовской — улица в Владивостоке.
 Улица Софьи Перовской — улица в Волгограде.
 Улица Софьи Перовской — улица в Воронеже.
 Улица Софьи Перовской — улица в Евпатории.
 Улица Софьи Перовской — улица в Егорьевске.
 Улица Софьи Перовской — улица в Екатеринбурге.
 Улица Софьи Перовской — улица в Иркутске.
 Улица Софьи Перовской — улица в городе Казани.
 Улица Софьи Перовской — улица в Керчи.
 Улица Софьи Перовской — улица в Курске.
 В Луге
 Улица Софьи Перовской.
 Переулок Софьи Перовской.
 Улица Софьи Перовской — улица в Магнитогорске.
 Улица Софьи Перовской — улица в Малоярославце.
 Улица Софьи Перовской — улица в Мурманске.
 Улица Софьи Перовской — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Софьи Перовской — улица в Пензе.
 Улица Софьи Перовской — улица в Пскове.
 Улица Софьи Перовской — улица в городе Самаре.
 Улица Софьи Перовской — улица в Симферополе.
 Улица Софьи Перовской — улица в Таганроге.
 Улица Софьи Перовской — улица в Твери.
 Улица Софьи Перовской — улица в Туапсе.
 Улица Софьи Перовской — улица в Туле.
 Улица Софьи Перовской — улица в городе Уфе.
 Улица Софьи Перовской — улица в Ярославле.
 Улица Софьи Перовской — улица в Армавире.
 Улица Софьи Перовской — прежнее (1918—1991) название Малой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Софьи Перовской — улица в Горловке.
 Улица Софьи Перовской — улица в городе Запорожье.
 Улица Софьи Перовской — прежнее название улицы Евгении Мирошниченко в Киеве.
 Улица Софьи Перовской — улица в городе Кривой Рог.
 Улица Софьи Перовской — улица в Луцке.
 Улица Софьи Перовской — улица в Одессе.